Janssen Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Janssen Airport (Stephenson County, Illinois)
 Janssen Airport (Woodford County, Illinois)
 Janssen Airport (Minnesota)